Натанаель Мбуку (фр. Nathanaël Mbuku, нар. 16 березня 2002, Вільнев-Сен-Жорж, Франція) — французький футболіст конголезького походження.
 Реал Мбуку, Клубе Деспортіву Реал ду Мбуку або просто Реал Мбуку (порт. Clube Desportivo Real do M'buco) — професіональний ангольський футбольний клуб з міста Кабінда.